

Schönfließ – frazione del comune di Mühlenbecker Land (Brandeburgo)
 Schönfließ – quartiere della città di Eisenhüttenstadt (Brandeburgo)

Bad Schönfließ, oggi Trzcińsko-Zdrój – città nel voivodato della Pomerania Occidentale